Mokpo City Government FC – klub piłkarski z Korei Południowej, z miasta Ch'ŏnan, występujący w Korea National League (3. liga).

Południowokoreańskie kluby piłkarskie